Лицей Йювяскюля () — старейшее финноязычное образовательное учреждение высшей средней ступени. Гимназия была открыта 1 октября 1858 года. Большую часть своего существования, с 1902-го по 2012-й, гимназия находилась в здании по улице Университетской ().

Известные выпускники 
 Алвар Аалто — архитектор, ключевая фигура модернистской архитектуры
 Эдвард Гюллинг — финляндский и советский политик, первый руководитель Карельской трудовой коммуны
 Отто Куусинен — финляндский и советский политик, председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР

Литература 
 Olavi Wanne: Jyväskylän lyseon satavuotismatrikkelit. Jyväskylä 1958.
 Fredrikson, Erkki: Lyseotalon vuosisata: Jyväskylän lyseon päärakennuksen ja opinkäynnin vaiheita 1900-luvulla. E. Fredrikson ja Jyly ry, 2002. ISBN 952-5092-80-1.

Учебные заведения Финляндии
Йювяскюля
Гимназии Российской империи